Kanke – suddivisione dell'India situata nello stato federato del Jharkhand
 Kanke – area a governo locale (local government area) della Nigeria